Кума:
 Женская форма от «» — вид неродственной связи. Крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу и по отношению к родителям крестника, также к кумовьям относятся свидетели свадьбы и в некоторых случаях закадычный друг.
 Персонаж серии файтингов Tekken.
 Японские лёгкие крейсера типа «Кума».

Реки 
 Кума (приток Конды) — река в Ханты-Мансийском автономном округе, приток реки Конда.
 Кума (приток Юронги) — приток реки Юронга.
 Кума (река, впадает в Каспийское море) — река на Северном Кавказе.
 Кума (река, Кюсю) — река на японском острове Кюсю.
 Кума (река, Парамушир) — река на Курилах.
 Кума — название реки Ковда в верхнем течении.

Населённые пункты 
 Кума — село, Лакский район, Дагестан.
 Кума — уезд в японской префектуре Кумамото.
  — город в Австралии.

Персоналии 
 Кума, Кэнго (род. 1954) — японский архитектор.
 Кума, Сэмюэл (род. 1970) — ганский футболист.

См. также 
 
 Кумма